Jorge Carlos Fonseca (1950-), homme politique cap-verdien ;
Jorge Fonseca (1992-), judoka portugais ;
Jorge Fonseca, joueur allemand de hockey sur patins.
Fonseca, Jorge